Urville puede referirse a: 

 Urville, comuna francesa situada en Aube; 
 Urville, comuna francesa situada en Calvados; 
 Urville, comuna francesa situada en Mancha; 
 Urville, comuna francesa situada en Vosgos; 
 Isla de Urville, en la Antártida; o
 Isla de Urville, en Nueva Zelanda.